Jean-René Lannuzel (1921-1997) : officier de marine français;
 René Lannuzel (1846-1898) : missionnaire français.